Adrara kan syfta på:

 Adrara San Martino – en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien
 Adrara San Rocco – en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien